

Бескарагай — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Бескарагай — село, Бескарагайський район, Абайська область